USS The Sullivans je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS The Sullivans (DDG-68) 
 USS The Sullivans (DD-537)

The Sullivans